В мужском отборочном турнире Азии по футболу на летние Олимпийские игры 2012 принимали участие 35 команд. Турнир прошёл в три этапа. Три лучшие команды квалифицировались на Игры напрямую, а четвертая боролась за попадание на Олимпиаду с представителем Африки.

Первый этап

Посев 
Из 35 сборных команд на основе отборочного и финального турниров предыдущей Олимпиады 13 лучших были освобождены от участия в первом раунде.

13 лучших
  Австралия
  Бахрейн
  Китай
  Ирак
  Япония
  Ливан
  КНДР
  Катара
  Саудовская Аравия
  Южная Корея
  Сирия
  Узбекистан
  Вьетнам

Остальные 22 сборные команды боролись для выхода во второй раунд.

Жеребьёвка проводилась 20 октября 2010 года.

Первые матчи прошли 23 февраля, ответные — 9 марта 2011 года.

|}

Второй этап 
11 победителей пар первого раунда и 13 лучших рейтинга продолжат борьбу во втором раунде отборочного турнира.

Жеребьёвка проводилась 30 марта 2011 года.

Первые матчи прошли 19 июня, ответные — 23 июня 2011 года.

|}
¹ — матч завершился со счетом 0:1 в пользу сборной Ирана, но ей была присуждено техническое поражение за участие в матче дисквалифицированного футболиста.

Третий этап 
12 победителей пар второго раунда были разделены на 3 группы по 4 команды. Победители групп получали прямую путевку на Олимпиаду в Лондон. Команды, занявшие вторые места, продолжали борьбу в раунде Плей-офф.

Жеребьёвка проводилась 7 июля 2011 года.

Группа А

Группа В 

¹ — Матч закончился со счетом 0:2 в пользу сборной Ирака, но ей присуждено техническое поражение за участие в матче дисквалифицированного футболиста

Группа С

Раунд плей-офф 
3 команды занявшие вторые места в своих группах 25, 27 и 29 марта 2012 года провели по одному матчу друг против друга на нейтральном поле (во Вьетнаме).

Победитель этого раунда продолжал борьбу за участие на Олимпиаде в межконтинентальном плей-офф с представителем Африки.

См. также 
 Футбол на летних Олимпийских играх 2012
 Футбол на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация
 Футбол на летних Олимпийских играх 2012 — отборочный турнир Азии (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский отборочный турнир 2012 на сайте АФК
 Азиатская конфедерация футбола

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012